NGC 81 ist eine spiralförmige Zwerggalaxie vom Hubble-Typ S im Andromeda am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 281 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 15.000 Lichtjahren.

Im selben Himmelsareal befinden sich u. a. die Galaxien NGC 79, NGC 83, NGC 85, NGC 86.

Das Objekt wurde am 15. November 1873 von dem schottischen Astronomen Ralph Copeland entdeckt.

Weblinks 

 SIMBAD Astronomical Database
 Spektrum.de: Umgebungsaufnahme (beschriftet)
 CDS Portal

Einzelnachweise 

Spiralgalaxie